Сезон ФК «Мальорка» 2011—2012 - 78-й за ліком сезон футбольного клубу Мальорка і його 15-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює період від 1 липня 2011-го до 30 червня 2012 року.

Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, де розпочав змагання на стадії 1/16 фіналу.

Гравці

Склад команди 
''Номери подано згідно з офіційним сайтом:www.rcdmallorca.es

Трансфери

Прийшли 

 

Сумарні витрати:  €0 млн.

Пішли 

 
Загальний прибуток:  €0 млн.

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

Див. також 
кубок Іспанії з футболу 2011—2012
ла-Ліга 2011—2012

Джерела 
Посилання на протоколи матчів вказано у відповідних звітах.

Посилання 
 

Мальорка
Сезони ФК «Мальорка»